Тоа́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Западный Динь-ле-Бен. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04217.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 723 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 415 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 292 были экономически активными, 123 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 292 активных работали 257 человек (131 человек и 126 женщин), безработных было 35 (14 мужчин и 21 женщина). Среди 123 неактивных 47 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бюисьер (XVII век).
 Замок Бокуз (XVII век).
 Фонтан с мордами животных (XIV век).
 Приходская церковь Сен-Блез (XIII век).
 Алтарь Св. Блеза, сделан в 1677 году из позолоченного дерева.
 Музей меди. История медных музыкальных инструментов с древнейших времён до наших дней.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки